Євробачення для молодих танцюристів 2013 — 13 конкурс, який пройшов у польському місті Гданськ 14 червня 2013. Даний конкурс проводився з 1985 по 2005 рік, після чого він був скасований у зв'язку з введення нового Танцювального конкурсу Євробачення в 2007 році. Однак у 2009 році новий конкурс швидко втратив свою популярність, і Євробачення для молодих танцюристів знову відродилося.

Польща вже проводила конкурс в 1997 і в 2005 роках, при цьому Гданськ проводив конкурс в 1997 році.

Спочатку планувалося провести конкурс у Грузії, але національний телемовник GPB відмовився взяти участь у конкурсі. Тоді конкурс запропонували провести Словенії, від RTV SLO пішов відмову. У червні 2011 року ЕВС оголосило прийом заявок на проведення Євробачення для молодих танцюристів 2013 і його виграла Польща. Повідомляється, що також заявки прийшли з Вірменії, Нідерландів та Швеції. Вірменський і Голландський телемовці не підтвердили дану інформацію, а Шведська SVT зняв заявку у зв'язку з проведенням Євробачення-2013 в Мальме.
У конкурсі беруть участь молоді талановиті танцюристи віком від 16 до 21 року.

Формат 

У конкурсі бере участь 10 країн, потім за рішенням журі два учасники потрапляють у фінальну дуель, в ході якої і виявляється переможець конкурсу.

Журі 
На конкурсі Євробачення для молодих танцюристів ведеться тільки голосування професійного журі.
  — Кшиштоф Пастор
  — Надя Еспіріту
  — Кемерон МакМіллан

Учасники 
У конкурсі взяли участь наступні країни:

Повернення танцюристів

Дебют 
  Білорусь

Повернення 
  Вірменія — остання участь була в 2003 році
  Україна — остання участь була в 2005 році
  Чехія — остання участь була в 2005 році

Відмова 
  Греція — фінансові проблеми
  Косово- невдалий дебют
  Португалія — фінансові проблеми
  Хорватія — фінансові проблеми

Примітки

Посилання 
 Сайт конкурсу

Євробачення Юних Танцюристів
2013 у телебаченні